La formula molecolare C3H4N2 può indicare:
 Imidazolo
 Pirazolo

Formule molecolari